И́горь Шевче́нко: Шевченко, Игорь Анатольевич (род. 1971) — украинский юрист и политик, общественный деятель, министр экологии и природных ресурсов Украины (2014—2015).
 Шевченко, Игорь Вадимович (род. 1985) — российский футболист.
 Шевченко, Игорь Иванович (1922—2009) — американский византинист.
 Шевченко, Игорь Игоревич (род. 1984) — российский футболист.
 Шевченко, Игорь Юрьевич (род. 1972) — украинский юрист и предприниматель, председатель Черкасской ОГА.